Списки компаній